RAR je tričrkovna kratica in pomeni:
 datotečni format RAR (angleško Roshal Archive)
 Kraljevski anglikanski polk (angleško Royal Anglian Regiment)
 Kraljevski avstralski polk (angleško Royal Australian Regiment)
 kolesarsko društvo Radenska Rog (UCI oznaka)
 podjetje Rar 
 Rašiški rod
 Računovodstvo in revizija
 čoln RAR-4
 Remote Access Router
 Radarverfahren
 festival Rock am Ring
 Rapidly Adapting Receptors 	 
 Rarotonga, Cook Islands - Rarotonga  	
 Read-After-Read 	
 Real Aperture Radar 	
 Reasonably Assured Resources 	
 Recorded Accomplishment Rate 	
 Refill Authorization Request 	
 Refund-Anticipated Return 	
 Release After Reception (token ring, IEEE 802.5) 	
 Reliability Assessment Report 	
 Remedial Action Report 	
 Remote Access Router (DSL Modem/ router) 	
 Report of Actual Reimbursements 	
 Rescue and Recovery 	
 Resource Adapter Archive (J2EE) 	
 Resource Allocation Request 	
 Revenue Agent Report (US IRS) 	
 Revise As Required 	
 Rhodesian African Rifles 	
 Road Accident Rescue
 Roshal Archive 
 Run At Risk 	
 Runway Acceptance Rate
 Reasonably Assured Resources
 Reliability Assessment Report
 Remedial Action Report
 Report of Actual Reimbursements
 Resource Allocation Request
 Revenue Agent Report (US IRS)